Il singolare del Stella Artois Championships 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Grant Connell.

Stefan Edberg ha battuto in finale 6–2, 6–3 David Wheaton.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1991
ATP Tour 1991